Mickey Saves the Day (Mickey: un día a tope en español) es un videojuego de Disney Interactive Studios para PC.

Juego y Trama 
En el juego se puede jugar con Mickey o Minnie y elegir dificultad "fácil" o "no tan fácil". En el juego, Minnie (o Mickey según a quién elijas para jugar) va a ser nombrado/a alcalde, pero ha desaparecido, y Pete se nombra a sí mismo alcalde de la ciudad. Mickey (o Minnie) debe averiguar que ha sido de él/ella.

Desarrollo del videojuego 
La ciudad donde se desarrolla el videojuego probablemente sea Toontown, ya que aparecen varios personajes y sus hogares.

Personajes 
 Mickey Mouse: Posible héroe del juego o personaje a quien salvar.
 Minnie Mouse: Posible heroína del juego o personaje a quien salvar.
 Goofy: Amigo y compañero de Mickey/Minnie en su aventura.
 El Profesor Von Pato: Inventor que ayuda a Mickey/Minnie en su aventura.
 Pato Donald: Amigo y ayudante de Mickey/Minnie en su aventura.
 Pata Daisy: Amiga y ayudante de Mickey/Minnie en su aventura.
 Pete: Principal enemigo en la aventura.
 Pluto: Perro de Mickey.
 Las Comadrejas: Ayudantes de Pete.
 El Sr. Billonetis: Dueño del banco de la ciudad.

Referencias

Enlaces externos 
 Disney's Mickey Saves the Day: 3D Adventure en MobyGames (en inglés)

Videojuegos para Windows
Videojuegos de Mickey Mouse
Videojuegos de plataformas
Videojuegos de 2001